Visconde de Santo Amaro é um título nobiliárquico criado por D. João VI de Portugal por decreto de 6 de janeiro de 1818, em favor a Manuel Joaquim Soares.

Titulares
Manuel Joaquim Soares (1799-1867);

+Santo Amaro